La temporada 2020-21 de snooker es la 53.ª temporada de este deporte. Contó con 18 torneos oficiales, desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021.

Calendario

*: En color los eventos de la Triple Corona y el Torneo de campeones.

Referencias

Temporadas de snooker